Polis Di-Raja Malaysia Football Association () é um clube de futebol da Malásia. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol da Malásia